Cellettes kan syfta på:
 Cellettes, Loir-et-Cher
 Cellettes, Charente